Nai peut faire référence à :

 Nai, une langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la province de Sandaun ;
 Naï (instrument), une flûte de pan diatonique connue depuis le xviie siècle en Roumanie ;
 Norwegian Air International, une compagnie aérienne irlandaise.